Le psaume 83 peut désigner :
 le psaume 83 (82) : psaume 83 selon la numérotation hébraïque, psaume 82 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 84 (83) : psaume 84 selon la numérotation hébraïque, psaume 83 selon la numérotation grecque.